, qui signifie nuit en latin peut faire référence à :

 Noctis (jeu vidéo), un simulateur de vol.
 Noctis, le réseau nocturne de bus de la STIB, à Bruxelles.
Noctis Labyrinthus, un important canyon localisé sur la planète Mars.

Références